Ahrens se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 August Ahrens
 Dirk Ahrens